Football League Championship (često nazivana i samo Championship ili Coca-Cola Football League Championship zbog sponzora) najviši je rang The Football League i ukupno drugi najviši rang u sustavu engleske nogometne lige, odmah nakon Premier lige. Liga je pod današnjim imenom uvedena u sezoni {sezona wp|Football League Championship|2004./05.}}. Prije toga nosila je naziv Football League First Division.

Klubovi Football League Championship u sezoni 2018./19.

Vanjske poveznice
Službena stranica

Engleska nogometna natjecanja